Los vasos ilíacos externos puede referirse a:
Arteria ilíaca externa
Vena ilíaca externa